Kanał Grabowski – kanał wodny w Szczecinie 
 Kanał Grabowski – dopływ Potoku Służewieckiego w Warszawie